Franja (giny), giny informàtic en què un conjunt de barres d'eines es col·loquen en pestanyes
 Franja ovàrica, mena d'estructura anatòmica de la trompa de Fal·lopi 
 Franja variable, part de la carena d'un vaixell, que a causa dels diferents estats de càrrega pot estar submergida o no
 Toponímia:
 Franja de Ponent, territori que comprèn els pobles catalanoparlants de l'Aragó
 Franja d'Aouzou, estreta extensió trapezoïdal de territori que va ser objecte de litigi entre Txad i Líbia
 Franja de Caprivi, territori de forma convexa als nord-est del país que abasta des del Zambesi fins a les cascades Victòria
 Franja de Gaza, territori que de la nació de Palestina, i que es troba al sud-oest de l'Estat d'Israel
 Franja de Tarfaya o Franja del Cap Juby, territori a la costa marroquina
 Hospital Franja, hospital de campanya eslovè actiu durant la Segona Guerra Mundial